ZNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zanzibar (Tanzania)